

Cucina 
 Lamington – dolce australiano

Geografia 
Australia
 Lamington National Park – parco nazionale del Queensland

Papua Nuova Guinea
 Monte Lamington – vulcano della provincia di Oro

Regno Unito
 Lamington – villaggio delle Highlands, in Scozia
 Lamington – villaggio del South Lanarkshire, in Scozia

Stati Uniti d'America
 Lamington – comunità non incorporata del New Jersey
 Lamington – fiume

Persone 
 Charles Cochrane-Baillie, II barone Lamington – politico scozzese

Altro 
 Lamington Road – strada di Mumbai, in India